Municipio de Loudon puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Loudon, en el Estado de Illinois.
Municipio de Loudon, en el condado de Carroll, Ohio.
Municipio de Loudon, en el condado de Seneca, Ohio.